Parafia Cameron (Luizjana) – jednostka terytorialna stanu Luizjana
 Parafia Cameron (Wirginia) – parafia anglikańska w Wirginii